Кубок північноірландської ліги 2017–2018 () — 32-й розіграш Кубка північноірландської ліги. Титул здобув Данганнон Свіфтс.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|5 серпня 2017

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|29 серпня 2017

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|3 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|10 жовтня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|17 жовтня 2017

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|15 листопада 2017

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|30 січня 2018

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|10 лютого 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок північноірландської ліги на soccerway 

2017–2018
2017 у футболі
2018 у футболі